obszar:

1. ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów; też: określona powierzchnia czegoś

2. miejsce występowania, zasięgu czegoś

3. dziedzina jakiejś działalności

również
 obszar (matematyka)

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13
 Obszar – część miasta Krosno
 Obszar – część miasta Włodawa
 Obszar – część wsi Lack w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hanna
 Obszar – część wsi Dąbrówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa 
 Obszar – część wsi Przysietnica w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów 
 Obszar – część wsi Domaradz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz 
 Obszar – część wsi Lubatowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Obszar – część wsi Głębokie w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów 
 Obszar – część wsi Glinne w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Obszar – część wsi Drohobyczka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Obszar – część wsi Kosztowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Obszar – część wsi Futoma w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa 
 Obszar – część wsi Błędowa Zgłobieńska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza

Inne 
 Obszar – szczyt w Beskidzie Niskim
 obszar – pojęcie w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazów
 obszar – dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państw według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
 obszar – jednostka administracyjna niektórych stanów Stanów Zjednoczonych

Zobacz też 
 Hydrologia
 obszar bezodpływowy
 obszar bezwodny
 obszar chroniony
 obszar filtracji
 obszar zalewowy
 obszar źródliskowy

 Geologia
 obszar młodoglacjalny
 obszar staroglacjalny

 Astronomia
 obszar H I, obszar H II – typy obłoków międzygwiazdowych

 Technika
 obszar przejściowy w pamięci komputerowej
 obszar wymiany

 Urbanistyka
 obszar metropolitalny

 Ekonomia
 obszar walutowy
 Europejski Obszar Gospodarczy

 Inne

Przypisy